

História 
Estefânia da Armênia — princesa da Armênia
Estefânia de Beauharnais — grã-duquesa de Baden
Estefânia da Bélgica — princesa consorte da Áustria
Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen — rainha de Portugal
Stéphanie de Lannoy — grã-duquesa herdeira de Luxemburgo
Estefânia de Milly — senhora de Transjordânia e Montreal
Stéphanie de Mônaco — princesa de Mônaco

Personagens fictícios 
Stephanie — também conhecida como Estefânia na série de TV LazyTown

Desambiguações de antropônimos